

Gastronomía
 Saté es un pincho de carne muy popular en las gastronomías de Asia.

Mitología
 Saté (mitología) En la mitología egipcia, Saté es el nombre que recibe una diosa.